Станковце — населений пункт в Требішовському окрузі Кошицького краю Словаччини.
 Тренч'янське Станковце — населений пункт в Тренчинському окрузі Тренчинського краю Словаччини.